Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2017/2018 прошёл с 17 по 19 ноября 2017 года на катке Sørmarka arena, Ставангер, Норвегия. Забеги проводились на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командном спринте, а также на 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин.

В первый день соревнований японка Нао Кодайра установила два новых рекорд катка — на дистанции 500 метров (37,08 секунды) и на дистанции 1000 метров (1 минута 14,33 секунды).

Во второй день соревнований японка Нао Кодайра установила рекорд катка на дистанции 500 метров (37,07 секунды).

В третий день соревнований были побиты рекорды катка на дистанции 5000 метров у женщин (Клаудия Пехштайн — 6:56,60) и на 10 000 метров у мужчин (Свен Крамер — 12:50,97).

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты этапа

2017 год в конькобежном спорте